KIV bzw. KiV steht als Abkürzung für:
 Flughafen Chișinău (IATA-Code)
 Kaliumiodidverordnung in Deutschland, siehe Iodblockade
 Kindermannverzeichnis, das Werkverzeichnis der Kompositionen von Ferruccio Busoni
 Namensliste Konsequente Interessenvertretung, eine Fraktion innerhalb der younion_Die Daseinsgewerkschaft

Abkürzung